

Sigle 
 Management buy-in
 Maslach Burnout Inventory – test psicologico per l'autovalutazione del livello di burnout

Codici 
 MBI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Mbeya (Tanzania)
 mbi – codice ISO 639-3 della lingua ilianen manobo